Космартидена () — наложница персидского царя Артаксеркса I.

Биография 
Имя Космартидены упоминает только Ктесий. Согласно сведениям этого греческого историка, Космартидена была одной из наложниц Артаксеркса I. Она была родом из Вавилона, и её имя в переводе с аккадского языка означало «Кос (эдомитский бог) дал дочь».

От этой связи родились Ох, занимавший вначале пост сатрапа Гиркании, а после гибели своих единокровных братьев Ксеркса II и Секудиана вступивший на царский престол под именем Дария II, а также Арсит.

По замечанию Олмстеда А., хоть Дарий II и был по матери наполовину вавилонянином, ничто не указывает, что Вавилония приобрела какие-то преимущества от этого воцарения. Возможно, как считает М. Бросиус, к этому времени Космартидена уже умерла. Впрочем, по мнению Р. Шмидта, данные Ктесия об имени матери Дария II могут быть неверно интерпретированными.

Литература 
 Первичные источники
 Ктесий.  (44)

 Исследования
 Олмстед А. История персидской империи. — М., 2012. — ISBN 978-5-9524-4993-0.
 Brosius М. Women in Ancient Persia, 559—331 BC. — Oxford, 1998. P. 65. — ISBN 978-0198152552.

Ссылки 
 Artaxerxes I // Encyclopædia Iranica. — 1986. — Vol. II, Fasc. 6. — p. 655—656.

Персоналии:Вавилония
Женщины державы Ахеменидов
Женщины V века до н. э.